Шлир

 Шлир — населённый пункт в Германии
 Шлир (геология) — слоистое минеральное скопление в магматических горных породах

См. также 
 Шлирен